

Patronymes 
Batalov (masculin ; ) ou Batalova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Batalov (1928-2017), acteur soviétique puis russe, fils de Vladimir Batalov
 Nikolaï Batalov (1899-1937), acteur soviétique, frère de Vladimir Batalov
 Rima Batalova (1964-), athlète handisport et femme politique russe
 Vladimir Batalov (1902-1964), acteur et réalisateur soviétique

Patronyme russe